Togian peut désigner :
 les îles Togian, un archipel d'Indonésie ;
 Togian ou Wakai, une île d'Indonésie dans les îles Togian ;
 les Togian, un peuple d'Indonésie ;
 le Babiroussa de l'île Togian, une espèce de babiroussa d'Indonésie.